Costică Rădulescu () a fost un antrenor român de fotbal, care a antrenat în Divizia A echipele Dinamo Bacău, CS Târgoviște, Oțelul Galați, Politehnica Timișoara și Farul Constanța. A murit în data de 8 iulie 2002 în vârstă de 68 de ani.
Nascut 17.04.1934, Comarnic

Activitate Jucător
Vulturii Comarnic (1948-1949)
Dinamo Brașov (1950-1957)
Dinamo Cluj (1957-1958)
Dinamo Bacău (1959-1966)

Activitate Antrenor
Dinamo Bacău (1966-1974)
CS Botoșani (1974-1975)
Poli Timișoara (1975-1979)
UMT Timișoara (1979-1980)
CSM Suceava (1980-1982)
CS Târgoviște (1982-1983)
SC Bacău (1983-1984)
Oțelul Galați (1984-1988)
Poli Timișoara (1988-1991)
Farul Constanța (1991-1992)
Vega Caransebeș (1993-1994)
Poli Timișoara (1994-1996)
UMT Timișoara (1998-1999)

Legături externe
 Biografie 
 Statistici despre Costică Rădulescu
 

Decese în 2002
Antrenori români de fotbal
Antrenori ai FC Politehnica Timișoara
Antrenori ai FC Oțelul Galați
Antrenori ai FC Farul Constanța